Сульфиды меди — группа химических соединений, включая ряд минералов, имеющих общую формулу CuxSy.

Неорганические соединения:
 CuS — сульфид меди(II)
 Cu2S — сульфид меди(I)
 CuS2 — дисульфид меди(II)

Минералы:
 CuS — ковеллит или ковеллин.
 Cu9S8 (Cu1.12S) — ярровит.
 Cu39S28 (Cu1.39S) — спионкопит.
 Cu8S5 (Cu1.6S) — джирит.
 Cu7S4 (Cu1.75S) — анилит.
 Cu9S5 (Cu1.8S) — дигенит.
 Cu31S16 (Cu1.96S) — джарлеит.
 Cu2S — халькоцит или халькозин.
 CuCo2S4 — карролит.
 Cu5FeS4 (Cu3FeS3) — борнит (пёстрая медная руда).

Ссылки